Regierung Bratteli steht für folgende Regierungen Norwegens:
 Regierung Bratteli I (1971 bis 1972)
 Regierung Bratteli II (1973 bis 1976)